Wilhelm Heuer er navnet på flere personer:

 Wilhelm Heuer (født 1786) (1786-efter 1856) – tysk-dansk litograf (Wilhelm Heinrich Moritz Heuer)
 Wilhelm Heuer (1813-1890) (1813-1890) – tysk litograf (Christian Ludwig Wilhelm Heuer)